Makemake steht für:
 Makemake (Mythologie), die Schöpfergottheit der Kultur der Osterinsel
 (136472) Makemake, ein danach benannter Zwergplanet
 Makemake Produktionen, ein Wiener Künstlerkollektiv

Siehe auch:
 The Makemakes, eine nach dem Zwergplaneten benannte Band